Бадук — многозначный термин.

 Баду́к — река в бассейне Теберды на Северном Кавказе, в Карачаево-Черкесии. На реке Бадук — знаменитые Бадукские озёра.
 Бадук — фильм иранского режиссёра Маджид Маджиди, вышедший на экраны в 1992 году.
 Бадук — корейское название восточной игры го.